Александер Jухан Јалмар Скарсгорд (; 25. август 1976) шведски је телевизијски и филмски глумац. Широм света је постао популаран играјући Ерика Нортмана у ТВ серији Права крв.

Филмографија 

|-
| 1984. || Оке и његов свет || -{Åke och hans värld}- || Кале || (Скарсгорд је имао 8 година)
|-
| 1987. || || -{Idag röd}- || Појкен || (ТВ-филм)
|-
| 1989. || || -{Hunden som log}- || Јојо ||
|-
| 1999. || || -{Happy End}- || Бамсе Викторсон||
|-
| 1999. || || -{Vita lögner}- || Маркус Енглунд || (ТВ-серија)
|-
| 2000. || || -{Dykaren}- || Ингмар ||
|-
| 2000. || Џудит || -{Judith}- || Анте || (минисерија)
|-
| 2000. || || -{Järngänget}- || Андерс ||
|-
| 2001. || Змајеви изнад Хелсинкија || -{Drakarna över Helsingfors}- || Робин Острум ||
|-
| 2001. || Зулендер || -{Zoolander}- || Микус ||
|-
| 2002. || || -{Hundtricket - The Movie}- || Мике ||
|-
| 2005. || || -{Som man bäddar}- || Нисе ||
|-
| 2005. || || -{Revelations}- || Гунар Еклинд || (минисерија)
|-
| 2005. || || -{Om Sara}- || Кале Уберг ||
|-
| 2006. || || -{Kill Your Darlings}- || Херт ||
|-
| 2006. || || -{The Last Drop}- || Поручник Јурген Волер ||
|-
| 2006. || || -{Cuppen}- || Мике || (ТВ-филм)
|-
| 2006. || Излаз || -{Exit}- || Фабијан фон Клеркинг ||
|-
| 2007. || || -{Leende guldbruna ögon}- || певач || (минисерија)
|-
| 2007. || || -{Järnets änglar}- || Стефан ||
|-
| 2008. || || -{Generation Kill}- || Поручник Бред Колберт || (минисерија)
|-
| 2008—2014. || Права крв || -{True Blood}- || Ерик Нортман || (ТВ-серија)номинован — Награда Сатурн за најбољег телевизијског глумца у споредној улози
|-
| 2011. || Меланхолија || -{Melancholia}- || Мајкл ||
|-
| 2012. || Шта је Мејзи знала || -{	What Maisie Knew}- || Линколн ||
|-
| 2015. || Дневник тинејџерке || -{The Diary of a Teenage Girl}- || Монро ||
|-
| 2016. || Зулендер 2 || -{Zoolander 2}- || Адам || камео
|-
| 2016. || Легенда о Тарзану || -{The Legend of Tarzan}- || Тарзан ||
|-
| 2021. || Годзила против Конга || -{Godzilla vs. Kong}- || Нејтан Линд ||
|-
| 2022. || Северњак || -{The Northman}- || Амлет ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Шведски глумци